Europiumtellurid ist der Name folgender chemischer Substanzen:
 Europium(II)-tellurid, EuTe
 Europium(III)-tellurid, Eu2Te3